Barmston – miejscowość w Anglii, w hrabstwie East Riding of Yorkshire
 Barmston – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Tyne and Wear, w Sunderland